Suárez och Suarez kan syfta på följande:

Personer
 Adolfo Suárez (1932–2014), spansk politiker, premiärminister
 Carla Suárez Navarro (född 1988), spansk tennisspelare
 Cecilia Suárez (född 1971), mexikansk skådespelare
 Claudio Suárez (född 1968), mexikansk fotbollsspelare
 Cristián Suárez (född 1987), chilensk fotbollsspelare
 Cristóbal Suárez de Figueroa (1571–omkring 1644), spansk författare
 Denis Suárez (född 1994), spansk fotbollsspelare
 Francisco Suárez (1548–1617), spansk filosof och teolog
 Esteban Andrés Suárez (född 1975), spansk fotbollsspelare, känd som Esteban
 Inés Suárez (1507–1580), spansk conquistador
 Jean de Suarez d'Aulan (1900–1944), fransk bobåkare
 Jeffrén Suárez (född 1988), venezuelansk fotbollsspelare
 Jeremy Suarez (född 1990), amerikansk skådespelare
 Leonel Suárez (född 1987), kubansk mångkampare
 Luis Suárez, flera personer
 Luis Suárez (född 1987), uruguayansk fotbollsspelare
 Luis Suárez Miramontes (född 1935), spansk fotbollsspelare
 Mario Suárez (född 1987), spansk fotbollsspelare
 Narcisco Suárez (född 1960), spansk kanotist
 Paola Suárez (född 1976), argentinsk tennisspelare
 Paolo Suárez (född 1980), uruguayansk fotbollsspelare
 Tatiana Suarez (född 1990), amerikansk MMA-utövare

Geografi

Antarktis 

 Mount Suarez, 
 Nunatak Suarez,

Colombia 

 Suárez (kommun i Colombia, Tolima, lat 4,05, long -74,84), 
 Suárez (ort i Colombia, Tolima, lat 4,05, long -74,83), 
 Suárez (kommun i Colombia, Cauca, lat 2,91, long -76,81), 
 Suárez (ort i Colombia, Cauca, lat 2,95, long -76,70),

Mexiko 

 Chiconcuac (ort i Mexiko, Delstaten Mexiko, Chiconcuac), 

Efternamnsförgreningssidor
Spanska efternamn